|-
| 68901 - || || 15 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 68902 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68903 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68904 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68905 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68906 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68907 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68908 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68909 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68910 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68911 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68912 - || || 6 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68913 - || || 8 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68914 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68915 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68916 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68917 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68918 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68919 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68920 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68921 - || || 1 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68922 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68923 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68924 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68925 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68926 - || || 19 de juny, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68927 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68928 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68929 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68930 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68931 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68932 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68933 - || || 28 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68934 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68935 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68936 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68937 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68938 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68939 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68940 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68941 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68942 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68943 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68944 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68945 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68946 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68947 Brunofunk || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 68948 Mikeoates || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 68949 - || || 19 d'agost, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 68950 - || || 27 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68951 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68952 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68953 - || 2002 RS || 3 de setembre, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 68954 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68955 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68956 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68957 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68958 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68959 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68960 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68961 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68962 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68963 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68964 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68965 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68966 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68967 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68968 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68969 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68970 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68971 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68972 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68973 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68974 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68975 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68976 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68977 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68978 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68979 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68980 - || || 13 de setembre, 2002 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 68981 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68982 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68983 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68984 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68985 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68986 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68987 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68988 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68989 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68990 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68991 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68992 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68993 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68994 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68995 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68996 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68997 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68998 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68999 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69000 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8